Бро́дайжас (, ) — озеро в Латвии, в Пилдской волости Лудзенского края.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Лжи
Озёра Лудзенского края
Пилдинская волость